Die Intercom Bernay Terres de Normandie ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Eure in der Region Normandie. Sie wurde am 28. September 2016 gegründet und umfasst 75 Gemeinden (Stand: 1. Januar 2019). Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Bernay.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Canton de Broglie,
 Communauté de communes de Bernay et des Environs,
 Intercom du Pays Brionnais,
 Communauté de communes du Canton de Beaumesnil und
 Intercom Risle et Charentonne.

Zum 1. Januar 2018 entstand aus den ehemaligen Gemeinden Goupillières und Le Tilleul-Othon die Commune nouvelle Goupil-Othon. Gleichzeitig verließ die Gemeinde Sainte-Opportune-du-Bosc den hiesigen Verband und schloss sich der Communauté de communes du Pays du Neubourg an. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 78.

Zum 1. Januar 2019 entstand aus den ehemaligen Gemeinden Saint-Aubin-le-Vertueux, Saint-Clair-d’Arcey und Saint-Quentin-des-Isles die Commune nouvelle Treis-Sants-en-Ouche. Gleichzeitig verließ die Gemeinde Malouy den hiesigen Verband und schloss sich der Communauté de communes Lieuvin Pays d’Auge an. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 75.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Bernay Terres de Normandie
Gegründet 2016